Federico Marconcini – politico
Roberto Marconcini – calciatore
9425 Marconcini – asteroide